Liste détaillée expliquant les mots du Jargon de Star Trek ou de Culture de Star Trek ne requérant pas un article détaillé (Liste de F à J).  Entre parenthèses, son équivalent en anglais.

Fal-Tor-Pan 
Rituel sacré vulcain pendant lequel le katra d'un défunt est restauré dans son corps.

Ce rituel est dangereux car celui qui détient le katra ou le corps sans âme peut décéder pendant le transfert.

Cette pratique restaure l'esprit de Spock en 2286 dans son corps récupéré sur la planète Genesis. (Star Trek 3 : À la recherche de Spock)

Fusion mentale (Vulcaine) (Vulcan mind meld)

Grand oiseau de la galaxie 
Le grand oiseau de la galaxie est une figure mythologique de l'univers de fiction de Star Trek. Sulu invoque cette figure mythologique du XXIIIe siècle quand il voit arriver Janice Rand avec son repas : Que le grand oiseau de la galaxie bénisse votre planète, dit-il (voir Star Trek, la série classique : Ils étaient des millions — The Man Trap). Ce fut également un surnom donné à Gene Roddenberry.

Notes et références 

Univers de Star Trek